— японская сэйю, родилась 26 ноября 1983 года в префектуре Токио. В 2008 году, на церемонии «Seiyu Awards», была награждена как лучшая начинающая актриса. Работала в компании 81 Produce, из которой перешла в Stardust Promotion.

Биография
Като решила стать сэйю в выпускном классе старшей школы, когда по совету подруги пришла вместе с ней на день открытых дверей в Amusement Media Academy. Сейчас её фотография присутствует на лицевой стороне буклета компании.

Первой ролью в аниме стала горничная Дория из Kyo Kara Maoh! в 2004 году, в косплее которой Като появилась на сцене во время тематического мероприятия для поклонников данного сериала. Первой главной ролью — Нэпо из сериала Neposu Naposu в том же году.

В 2007 году сыграла роль Кагами Хиираги в сериале Lucky Star, для которого вместе с сэйю других главных героинь (Аей Хирано, Каори Фукухарой и Аей Эндо) исполнила песню для открывающей заставки, , которая получила приз от Radio Kansai за лучшую песню на Animation Kobe-2007.

В 2008 году Като выпустила свой первый музыкальный альбом vivid, ознаменовавший начало её певческой карьеры. Первый сольный концерт, «Splash of waters», она провела 10 октября 2010 года.

С 2011 по 2016 год выступала с Каори Фукухарой в составе сэйю-юнита Kato*Fuku.

В 2011 году была кукловодом, отвечающим за куклу Миню в кукольном шоу «Poco Potteito», выходившем в передаче телеканала NHK «Вместе с мамой».

31 января 2022 года ушла из агентства 81 Produce. 1 апреля 2022 года перешла в Stardust Promotion.

Роли

Аниме-сериалы 
2005 год
 «Эврика 7: Псалмы планет» — Агэха Си
2006 год
 Fushigi-boshi no Futago-hime Gyu! — Тиффон
 Powerpuff Girls Z — Момоко / Цветик
 Sumom omo Momo mo: Chijou Saikyou no Yome — Кодзи Инудзука в детстве
2007 год
 Coluboccoro — Судзу / Колубоккоро
 Hayate the Combat Butler — Айка Касуми
 Idolmaster: Xenoglossia — Хотокэ
 Lucky Star — Кагами Хиираги
 «Токийская школа магов» — Юко Кугаяма
2008 год
 Candy Boy — Сакуя Камияма
 «H2O: Следы на песке» — Юкидзи Якумо
 Kamen no Maid Guy — Эйко Идзуми
 Soul Eater — Блэр
 Telepathy Shoujo Ran — Ран Исодзаки
 «Тёмный дворецкий» [ТВ-1] — Мейрин
 «Холм в багряных сумерках» — Карэн Аянокодзи
2009 год
 Hoshi ni Negai o — Лили
 Needless — Диск
 Princess Lover! — Сэйка Ходзёин
 Sasameki Koto — Киёри Ториой
 «Бейблэйд» [ТВ-4] — Кэнта Юмия
 «Истории монстров» — Маёй Хатикудзи
2010 год
 Angel Beats! — Сэкинэ
 Baka to Test to Shoukanjuu [ТВ-1] — Хидэёси Киносита / Юко Киносита
 Okami Kakushi — Исудзу Цумухана
 Seitokai Yakuindomo — Каэдэ Игараси
 «Тёмный дворецкий» [ТВ-2] — Мейрин
2011
 Baka to Test to Shoukanjuu [ТВ-2] — Хидэёси Киносита / Юко Киносита
 Ben-To — Аямэ Сяга
 Beyblade: Metal Fury — Кента Юмия
 Denpa Onna to Seishun Otoko — Рюко Мифунэ
 Double-J — Саё Арима
 Dragon Crisis! — Сафи
 Happy Kappy — Каппи
 Honto ni Atta! Reibai-Sensei — Эри Нитта
 Maria†Holic: Alive — Мики Миямаэ
 Puella Magi Madoka Magica — Кьюбей
 Sket Dance — Усаги, Ёсихико
 Un-Go — Куми Цунеми
 Yuru Yuri — Сакурако Омуро
2012
 Medaka Box — Хансодэ Сирануи
 Nisemonogatari — Маёй Хатикудзи
 Oda Nobuna no Yabou — Цуда, Киёси Син / Ода Нобукацу
 Sankarea — Служанка Акино
 Tsuritama — Коко
 Yuru Yuri♪♪ — Сакурако Омуро
2013
 Pretty Rhythm: Rainbow Live — Нару Аясэ
 «У меня мало друзей» [ТВ-2] — Кейт Такаяма

OVA 
 Akane-Iro ni Somaru Saka — Карэн Аянокодзи
 Baka to Test to Shōkanjū: Matsuri — Хидэёси Киносита, Юко Киносита
 Hayate the Combat Butler — Айка Касуми
 Hime Gal Paradise — Джевелри
 Lucky☆Star — Кагами Хиираги
 RIN ~Daughters of Mnemosyne~ — Тэруки Маэно
 Tokimeki Memorial Only Love [OVA-2] — Ицуки Маэда

Игры 
 11eyes CrossOver — Мио Коно
 Akaneiro ni Somaru Saka — Карэн Аянокодзи
 Arc Rise Fantasia — Адель
 Girls' Frontline — ST AR-15, М37, Type 59
 Granado Espada — Сосо
 Lucky ☆ Star: Ryōō Gakuen Ōtōsai — Кагами Хиираги
 Luminous Arc 2 — Алти
 Puella Magi Madoka Magica Portable — Кьюбей
 Rune Factory 3 — Рейвен / Тоони

Дубляж 
 2014 — н. в. — My Little Pony:  (2010 — 2019) — Флаттершай (в ориг. версии озвучивает Андреа Либман)

Примечания

Ссылки 
 

 Профиль на 81 Produce

Родившиеся в Токио
Актрисы озвучивания Японии